Ниже представлен неполный список островов Ирландии, отсортированный (по умолчанию) по убыванию площади. В список включены только внешние острова (омываемые водами Атлантического океана), но не внутренние (находящиеся в озёрах и реках). Большинство островов страны расположены у северного и западного берега острова Ирландия

См. также 
 География Ирландии
 Список островов Британских островов
 Список островов Великобритании
 
 Гиберния — латинское название острова Ирландия.

Примечания

Ссылки 

 Logainm.ie
 Osi.ie
 Ireland’s islands на сайте ireland.com
 The Ten Largest Islands Of Ireland By Area на сайте worldatlas.com
 Доун Рейнболт. The Top 15 Islands of Ireland на сайте wildernessireland.com, 27 апреля 2017
 10 secret islands in Ireland на сайте skyscanner.net, 1 октября 2015
 Острова Ирландии на OpenStreetMap
 Острова Ирландии на Google Maps

Ирландия
Остров